Die Division 1 1994/95 war die 57. Spielzeit der höchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 28. Juli 1994 mit dem Eröffnungsspiel Girondins Bordeaux gegen OGC Nizza (1:0) und endete am 31. Mai 1995.

Als Aufsteiger kamen Nizza, Stade Rennes und der SC Bastia aus der Ligue 2 dazu. Die Saison als Meister beendete der FC Nantes Atlantique und wurde damit Nachfolger von Paris Saint-Germain. Die Qualifikation für die UEFA Champions League schaffte Nantes. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich Olympique Lyon, AJ Auxerre, RC Lens und der AS Monaco. Am UEFA Intertoto Cup der Folgesaison nahmen Bordeaux, der FC Metz, AS Cannes und Racing Straßburg teil. Über den Coupe de France sicherte sich Paris SG die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Division 2 absteigen mussten AS Saint-Étienne, SM Caen und der FC Sochaux.

Ab dieser Saison galt die Drei-Punkte-Regel; bei Punktgleichheit gab die Tordifferenz den Ausschlag für die Platzierung.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft FC Nantes Atlantique

Torschützenliste

Siehe auch 
 Division 2 1994/95
 Coupe de France 1994/95
 Championnat National 1 A 1994/95

Weblinks 
 Übersicht auf der Homepage der Ligue 1
 Spiele und Tabelle auf weltfussball.de

1994/95
Fußballsaison 1994/95